

Geografia

Germania 
 Gutsbezirk Münsingen – territorio extracomunale nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Münsingen – città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Münsingen – città nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)

Sport 
 Fussballclub Münsingen – società calcistica svizzera con sede a Münsingen